Les Trois Arbres peut désigner :
 Les Trois Arbres, une œuvre de Guy-Rachel Grataloup ;
 Les Trois Arbres, une gravure de Rembrandt.
 Les Trois Arbres, un tableau d'Auguste Herbin.

Voir aussi
 Trois Arbres Cemetery, un cimetière de la Première Guerre mondiale.